Пётр Андреевич Шувалов:
 Шувалов, Пётр Андреевич (1771—1808) — генерал-адъютант императора Павла I, действительный камергер, сенатор.
 Шувалов, Пётр Андреевич (1827—1889) — генерал от кавалерии, член Государственного Совета, чрезвычайный и полномочный посол при великобританском дворе.